Il Calabrone Verde e il suo corrispettivo inglese The Green Hornet possono riferirsi a:
Il Calabrone Verde (The Green Hornet) – personaggio protagonista delle sottocitate opere

Cinema 
The Green Hornet – serial cinematografico statunitense di 13 episodi del 1940 diretto da Ford Beebe e Ray Taylor
The Green Hornet – film statunitense del 2011

Fumetti 
Green Hornet Comics – serie di fumetti pubblicata dal 1940 al 1941 da Helnit Comics (6 numeri)
Green Hornet Comics – serie di fumetti pubblicata dal 1942 al 1949 da Harvey Comics (41 numeri), cambiando il nome in:
The Green Hornet – serie di fumetti pubblicata nel 1967 da Gold Key Comics (3 numeri)
The Green Hornet – serie di fumetti in 2 volumi pubblicata dal 1989 al 1995 da Now Comics (60 numeri)
The Green Hornet: Solitary Sentinel – miniserie di fumetti pubblicata dal 1992 al 1993 da Now Comics (3 numeri)
The Green Hornet: Dark Tomorrow – miniserie di fumetti pubblicata nel 1993 da Now Comics (3 numeri)
Green Hornet – serie di fumetti pubblicata dal 2010 da Dynamite Entertainment
Green Hornet: Year One – miniserie di fumetti pubblicata nel 2010 da Dynamite Entertainment (4 numeri)

Altro 
The Green Hornet – serial radiofonico statunitense trasmesso dal 1936 al 1952
Il Calabrone Verde (The Green Hornet) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1966 al 1967